15M steht für:
 15-Meter-Band, ein Frequenzband im Kurzwellenspektrum
 Ford Taunus 15M, mehrere Pkw-Modelle
 Proteste in Spanien 2011/2012 (auch Movimiento 15-M genannt)

15M